Pietro II è il nome di numerosi antipapi moderni.

L'origine di tale nome potrebbe risalire alla profezia di Malachia, un elenco di futuri papi risalente al XVI secolo, in cui l'ultimo papa ha questo nome.

Tra gli altri si possono citare:
 Chester Olszewski, autoproclamato nel 1980 in Pennsylvania.
 Aime Baudet, autoproclamato nel 1984 in Belgio.
 Pierre Henri Bubois, autoproclamato nel 1985 in Belgio.
 Maurice Archieri, autoproclamato nel 1995 a Le Perreux-sur-Marne, in Francia, nel ruolo di Vicario di Cristo per gli Ultimi Giorni (e non papa di Roma) nel 1995.
 Julius Tischler, autoproclamato nel 1998 in Germania.
 Manuel Corral, papa della Chiesa Cattolica Palmariana dal 2005 e morto nel 2011, succeduto a Clemente Domínguez (autoproclamatosi papa Gregorio XVII).
 William Kamm, australiano, detto "The Little Pebble".

Note

Voci correlate 
 Sedevacantismo
 Antipapa

Collegamenti esterni

Antipapi moderni